John Locke je lahko:

 John Locke, angleški filozof
 John Locke, lik iz televizijske serije Skrivnostni otok